Крупное нефтедобывающее объединение, расположенное в Оренбургской области со штаб-квартирой в городе Бузулуке. АО «Оренбургнефть» владеет около 100 лицензионными участками и 93 месторождениями. Входит в структуру Роснефть.

Структура и география деятельности 

АО «Оренбургнефть» ведёт свою производственную деятельность не только в Оренбургском регионе, но и на территории Астраханской, Самарской и Саратовской областей.

Саратовская область:

Один лицензионный участок. Куликовский лицензионный участок АО «Оренбургнефть» расположен на территории Перелюбского района Саратовской области.

Самарская область:

Четыре лицензионных участка. Лицензионные участки АО «Оренбургнефть» в Самарской области — Пешковский и Бугринский — расположены на территории Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского районов. Лицензионные участки ООО «Бугурусланнефть» — Саврушинский, Западно-Степановский, Трубецкой — на территории Похвистневского района.

Астраханская область:

Три лицензионных участка. На территории Астраханской области — в Володарском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах — расположены 3 лицензионных участка АО «Оренбургнефть»: Ватажный (северный), Кириклинский и Светлошаринский.

Динамика добычи нефти 

АО «Оренбургнефть» — крупное нефтедобывающее предприятие Российской Федерации. До 2002 года добыча нефти в регионе составляла 7—7,5 млн тонн в год и считалось, что она может продолжаться только в падающем режиме. Но в 2002 году был преодолен психологический рубеж в 10 млн тонн нефти. В 2004 году был побит рекорд советского времени в 13,1 млн тонн. Далее был только рост нефти. В 2008 году был поставлен очередной исторический рекорд — 17 млн 317 тыс. тонн нефти. Оренбургскими предприятиями Компании за 2008 г добыто более 17,3 млн т нефти, что на 1,7 % больше, чем за 2007 г. Добыча газа за 2008 год составила более 1,8 млрд м³, что на 5 % больше, чем за 2007 г.

Руководители 
 1955—1969 Павел Алексеев
 1994—1999 Рэм Храмов
 1999—2001 Азат Шамсауров
 2001—2002 Виталий Ткачев
 2002—2005 Михаил Осипов
 2005—2010 Александр Берман
 2010—2012 Валерий Батрашкин
 2012—2013 Игорь Рустамов
 2013—2013 Аркадий Кузнецов
 2013—2014 Игорь Кристьян
 2014—2015 Геннадий Сарычев
 2015—2018 Игорь Пупченко
 2018—2021 Денис Худяков
 2021 — н.в. Хлебников Сергей Павлович

Примечания 

Нефтяные компании России
Роснефть
Бузулук